Waldstadion ist der Name folgender Stadien:

 Waldstadion (Aachen), Nordrhein-Westfalen
 Städtisches Waldstadion Aalen, Baden-Württemberg, siehe Ostalb Arena
 Waldstadion in Altenburg, Thüringen, siehe Skatbank-Arena
 Waldstadion (Beeck) in Wegberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Waldstadion in Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen, siehe BELKAW-Arena
 Waldstadion Kaiserlinde in Elversberg, Saarland
 Waldstadion in Frankfurt am Main, Hessen, siehe Deutsche Bank Park
 Waldstadion Gießen, Hessen
 Waldstadion Homburg, Saarland
 Waldstadion (Ludwigsfelde), Brandenburg
 Waldstadion (Pasching) (Sponsorennamen TGW Arena und Raiffeisen Arena), Oberösterreich
 Waldstadion an der Kasernenstraße in Pfullendorf, Baden-Württemberg, siehe Geberit-Arena
 Waldstadion Trier, Rheinland-Pfalz
 Waldstadion Weismain, Bayern
 Waldstadion (Zeulenroda), Thüringen

Siehe auch:
 Herrenwaldstadion in Stadtallendorf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen